IEnova (México, 1996) es una empresa privada mexicana que se dedica al desarrollo, construcción y operación de grandes proyectos de infraestructura energética en el país. Es una filial de Sempra Energy, empresa de servicios energéticos basada en San Diego, California. Cuenta con más de 1,000 colaboradores y $8.8 mil millones de dólares en activos totales.

Sobre IEnova 
IEnova destaca por ser una de las primeras empresas privadas en incursionar e invertir en el sector energético mexicano tras las reformas que permitieron la participación del sector privado en el almacenamiento, transporte y distribución de gas natural. Desde su fundación en 1996, se ha posicionado como una de las compañías líderes en la industria de la infraestructura energética mexicana, contando en la actualidad con más de 1,000 colaboradores y con activos totales por 8.8 mil millones de dólares al cierre de 2018 .

IEnova fue la primera empresa de infraestructura energética en cotizar en el IPC de la Bolsa Mexicana y también, desde 2015, es la única empresa de infraestructura de energía que es parte del IPC Sustentable.

Actualmente, sus activos y operaciones se localizan en 17 estados de la República mexicana y están distribuidos en dos segmentos de negocio: el segmento de gas y el segmento electricidad. El primero incluye el transporte y almacenamiento de gas natural, gas LP y etano, así como la distribución de gas natural. Por su parte, el segmento de electricidad comprende una planta de ciclo combinado alimentada con gas natural (Termoeléctrica de Mexicali), la operación de dos parques eólicos (Ventika, Ventika II y Energía Sierra Juárez), así como dos parques solares (Rumorosa Solar y Pima Solar); así como el desarrollo de 1 proyecto eólico (Energía Sierra Juárez II) y 2 proyectos solares (Don Diego Solar y Tepezalá Solar).

Principales activos por segmento 
IEnova abarca varias líneas de negocios dentro de la cadena de valor del sector energético abierto a la inversión privada en México. Así, sus activos están distribuidos en dos segmentos: gas y electricidad.

Segmento gas 
IEnova es propietaria y opera varios sistemas de distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, gas LP y etano en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Colima y Puebla.

IEnova cuenta con tres sistemas de distribución gas natural en operación que atienden a más de 122,000 clientes residenciales, comerciales e industriales. Además, cuenta con más de 2,177 km de ductos de transporte de gas natural, once estaciones de compresión de gas natural en operación y una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.

IEnova también cuenta con 224 km de ductos de transporte de etano, 190 km de ductos de transporte de gas LP y una terminal de gas LP con una capacidad de almacenamiento de 80,000 barriles/día.

Transporte de gas natural, gas LP y etano 

 Gasoducto Rosarito: sistema ubicado en el estado de Baja California integrado por tres tramos con una longitud total de 302 km y una estación de compresión con potencia de 30,000HP. Se interconecta con sistemas de gasoductos en los Estados Unidos.
 Transportadora de Gas Natural de Baja California: sistema ubicado en el estado de Baja California que se interconecta con Gasoducto Rosarito y sistemas de gasoductos en los Estados Unidos. Está integrado por 45 km de ductos y por una estación de compresión con potencia de 8,000HP. 
 Gasoducto Aguaprieta: sistema ubicado en el estado de Sonora integrado por un ducto de 13 km que transporta gas natural desde la frontera con los Estados Unidos hasta la planta de ciclo combinado Fuerza y Energía Naco-Nogales, ubicada al sureste de Agua Prieta, Sonora. 
 Estación de Compresión Naco: estación de compresión con potencia de más de 14,340HP. Forma parte del sistema de transporte de gas natural Naco-Hermosillo propiedad de CENAGAS. 
 Gasoducto Sonora: sistema de 835 km ubicado en los estados de Sonora y Sinaloa. El primer tramo Sásabe-Guaymas está integrado por un gasoducto de 505 km y por una estación de compresión con potencia de 21,000HP. El segundo tramo, Guaymas-El Oro, está integrado por un gasoducto de 330 km y por una estación de compresión con potencia de 11,000HP.
 Gasoducto Ojinaga – El Encino: sistema ubicado en el estado de Chihuahua integrado por 220 km que va desde Ojinaga, en la frontera México- Estados Unidos, hasta El Encino, Chihuahua.
 Gasoducto San Isidro – Samalayuca: sistema ubicado en el estado de Chihuahua integrado por un gasoducto de 23 km, una estación de compresión de 46,000HP y por un cabezal de distribución que servirá como punto de interconexión para otros sistemas de gasoductos. 
 Gasoducto Sur de Texas- Tuxpan: sistema construido en conjunto con TC Energy (TransCanada) ubicado en el Golfo de México que transportará gas natural a través de una ruta submarina y terrestre, integrado por un gasoducto de 800 km y por una estación de compresión de más 100,000 HP, siendo el gasoducto marino más grande construido en México. 
 Gasoducto Ramal Empalme: gasoducto en construcción ubicado en el estado de Sonora de 20 km de longitud, que se interconecta con el Gasoducto Sonora.
 Gasoducto Samalayuca/Estación de Compresión Gloria a Dios: sistema ubicado en el estado de Chihuahua integrado por un gasoducto de 37 km y la estación de compresión con potencia total de 14,300HP. 
 Gasoducto San Fernando: sistema ubicado en el estado de Tamaulipas integrado por un gasoducto de 114 km y por dos estaciones de compresión con una potencia total de 95,670HP.
 Los Ramones I: sistema ubicado en los estados de Tamaulipas y Nuevo León integrado por un gasoducto de 116 km y por dos estaciones de compresión con una potencia total de 123,000HP. 
 Los Ramones Norte: sistema ubicado en los estados de Nuevo León y San Luis Potosí. Es un activo perteneciente al negocio conjunto con Pemex e inversionistas institucionales, en el que IEnova tiene una participación del 50%. Está integrado por un gasoducto de 452 km y por dos estaciones de compresión de 61,500HP cada una.
 Ducto TDF de gas LP: sistema ubicado en los estados de Tamaulipas y Nuevo León integrado por un ducto de 190 km que transporta gas LP y por dos esferas de almacenamiento con una capacidad combinada total de 40,000 barriles/día. 
 Etanoducto: sistema ubicado en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, integrado por 224 km dividido en tres segmentos.

Almacenamiento de gas natural licuado, gas LP y productos refinados 
 Energía Costa Azul (ECA): terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural en la Costa Oeste del continente americano, ubicada en Ensenada, B.C. La terminal tiene una capacidad de suministrar 1,300 millones de pies cúbicos de gas natural por día y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 320,000 metros cúbicos en dos tanques de 160,000 metros cúbicos cada uno.
 Terminal GLP Guadalajara: terminal de LPG ubicada en el estado de Jalisco. Consta de 4 esferas con una capacidad de almacenamiento de 80,000 barriles/día, así como por 10 llenaderas y un punto de interconexión con el sistema de gas LP perteneciente a Pemex TRI.

Adicionalmente, están en construcción las siguientes terminales de recibo, almacenamiento y entrega de hidrocarburos, principalmente gasolina, diésel y turbosina en la zona golfo-centro y pacífico del país:
Baja Refinados: terminal marina que se ubicará dentro del Centro Energético La Jovita, localizado 23 km al norte de Ensenada, B.C. y tendrá una capacidad inicial de 1 millón de barriles.  Se espera que inicie operación durante el segundo trimestre de 2020.  BP y Chevron firmaron contratos de largo plazo para utilizar la capacidad total de esta terminal. 
Terminal Marina Veracruz: terminal marina que se ubicará en el nuevo Puerto de Veracruz y tendrá una capacidad de 2,020,000 barriles.  Se espera que inicie operaciones entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. Valero Energy firmó un contrato de largo plazo con IEnova para el uso de la capacidad de esta terminal.   
 Terminal de Almacenamiento Puebla: terminal terrestre que se ubicará en Puebla y tendrá una capacidad de 650,000 barriles. Se espera que inicie operación entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. Valero Energy firmó un contrato de largo plazo con IEnova para el uso de la capacidad de esta terminal.  
 Terminal de Almacenamiento Valle de México: terminal terrestre que se ubicará en el Valle de México y tendrá una capacidad de 650,000 barriles. Se espera que inicie operaciones entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. Valero Energy firmó un contrato de largo plazo con IEnova para el uso de la capacidad de esta terminal.  
Terminal en Manzanillo: terminal marina, en desarrollo conjunto con Trafigura que se ubicará en Manzanillo, Colima y tendrá una capacidad de 2,200,000 barriles. Se espera que inicie operaciones durante el primer trimestre 2021. Trafigura,  BP y Marathon firmaron un contrato de largo plazo con IEnova para el uso del de la capacidad total de almacenamiento de la terminal. 
Terminal en Topolobampo: terminal marina que se ubicará en el Puerto de Topolobampo, Sinaloa y tendrá una capacidad de 1 millón de barriles. Se espera que inicie operaciones el cuarto trimestre de 2020. Marathon y Chevron firmaron contratos de largo plazo con IEnova para utilizar la capacidad total. 
Terminal en Guadalajara: terminal terrestre que se ubicará en Guadalajara, Jalisco. BP firmó un contrato con IEnova, a largo plazo, por la capacidad de 290,000 barriles de esta terminal.

Distribución de gas natural 
 Ecogas: sistema de distribución de gas natural integrado por ductos con una longitud aproximada de 3,947 km que atiende a más de 122,000 clientes industriales, comerciales y residenciales. Abarca tres zonas geográficas de distribución:
 Mexicali: atiende a la ciudad de Mexicali.
 Chihuahua: atiende a las ciudades de Chihuahua, Cuauhtémoc-Anáhuac y Delicias. 
 La Laguna-Durango: atiende a las ciudades de Durango, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

Segmento electricidad 
El segmento de electricidad abarca los estados de Aguascalientes, Baja California, Nuevo León y Sonora y está integrado por una planta de ciclo combinado alimentada con gas natural, la operación de dos parques eólicos y dos solares; así como el desarrollo de un proyecto solar y otros dos proyectos fotovoltaicos. 
 Termoeléctrica de Mexicali: planta de generación de electricidad de ciclo combinado alimentada con gas natural con una capacidad de 625MW y ubicada en Mexicali, B.C. Se trata de una de las plantas alimentadas con gas natural más limpias y de más bajo costo marginal sujetas a la supervisión del Consejo Coordinador de Electricidad en la Región Occidental. 
 Energía Sierra Juárez: parque eólico ubicado en la cadena montañosa de Sierra de Juárez, en el municipio de Tecate, Baja California. Es el primer proyecto transfronterizo de energía eólica entre México y Estados Unidos desarrollado por IEnova y su socio Actis con una inversión de aproximadamente $310 millones de dólares.  Cuenta con una capacidad de 155 MW a partir de 47 aerogeneradores de 3.3 MW cada uno. Energía Sierra Juárez se interconecta con el sistema de Transmisión Suroeste (Southwest Powerlink), en la subestación East County de San Diego Gas and Electric (SDG&E). Eventualmente, también podría conectarse directamente con la red de transmisión de México. Actualmente, se encuentra en expansión por una capacidad de 108 MW a partir de una inversión con una inversión aproximada de $150 millones de dólares y se estima que entrará en operación en el cuarto trimestre de 2020.
 Ventika: parque eólico ubicado en el municipio de General Bravo, en Nuevo León. Está integrado por 84 aerogeneradores, con una capacidad instalada de 252 MW, consolidándolo como uno de los parques eólicos más grande de México y de América Latina. Ventika inició operaciones en abril de 2016. 
 Rumorosa Solar: proyecto solar en operación ubicado cerca del parque eólico Energía Sierra Juárez en Baja California. Cuenta con una capacidad de 41 MWAC (53MWDC). 
 Tepezalá Solar: proyecto solar en desarrollo ubicado en Aguascalientes. Contará con una capacidad de 100MWAC (133MWDC). Tepezalá Solar se construye en consorcio con Trina Solar, empresa líder mundial del sector de energía solar y se estima que entrará en operación comercial el tercer trimestre de 2019.
 Pima Solar: proyecto solar en operación ubicado en Caborca, Sonora que suministra 110 MW de energía limpia a la empresa acerera DEACERO. El proyecto cuenta con una inversión de $115 millones de dólares y representa un hito al ser el primer contrato entre un generador privado y un grupo industrial para la venta de energía limpia.
Don Diego Solar: proyecto solar en desarrollo ubicado en Benjamin Hill, Sonora. Contará con una capacidad estimada de 125 MW y suministrará de energía a Liverpool, empresa con quien IEnova firmó un contrato de compraventa de energía eléctrica por 15 años; así como a otros grandes consumidores de energía de la región. El parque solar tiene una inversión aproximada de $130 millones de dólares y entrará en operación durante el segundo semestre de 2019.

Ubicación de activos 

Los proyectos de IEnova, tanto en operación como en construcción, se localizan en 17 estados de la República Mexicana:
 Aguascalientes
 Baja California
 Chiapas
 Chihuahua
 Coahuila
Colima
 Durango
 Estado de México
 Jalisco
 Nuevo León
 Puebla
 Sinaloa
 San Luis Potosí
 Sonora
 Tabasco
 Tamaulipas
 Veracruz

Línea cronológica

1996 
 Se constituye Enova de México, S.A. de C.V., empresa antecesora de Sempra México, ahora IENOVA
 Nace Ecogas Mexicali.
 Gana la primera licitación para construir un sistema de distribución de gas natural en México y comienza operaciones en 1997.

1997 
 Nace Ecogas Chihuahua.

1999 
 Nace Ecogas La Laguna-Durango.

2000 
 Inicia operaciones la Transportadora de Gas Natural de Baja California (TGN).

2002 
 Inicia operaciones el Gasoducto Rosarito.
 Inicia operaciones el Gasoducto de Aguaprieta

2003 
 Inicia operaciones la Termoeléctrica de Mexicali (TDM).

2008 
 Inicia operaciones la terminal de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado, Energía Costa Azul (ECA).
 Enova de México, S.A. de C.V. se transforma en Sempra México, S. de R. L. de C.V.

2010 
 Adquisición de activos de El Paso: Estación de compresión Naco y Gasoductos de Chihuahua.

2012 
 Firma de contrato del Etanoducto.
 Adjudicación de los ductos Sásabe – Guaymas y Guaymas – El Oro (Gasoductos de Sonora).

2013 
 Sempra México se transforma en Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (IEnova). 
 La acción de IEnova forma parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores.
 Se realiza la primera y exitosa colocación de deuda y acciones en la BMV.
 Emisión de deuda local CEBURES por 408.3mmd.
 Emisión de acciones por 598.8mmd.
 Inicia la construcción de Gasoducto Sonora, Etanoducto (negocio conjunto con Pemex) y Gasoducto Los Ramones I (negocio conjunto con Pemex). 
 Inicia operaciones Terminal de Gas L.P. Guadalajara (negocio conjunto con Pemex).

2014 
 Acuerdo con InterGen (Ahora Actis) para la venta del 50% de la primera fase del proyecto del parque eólico Energía Sierra Juárez (ESJ). Inicia construcción del proyecto.
 Firma del contrato Los Ramones Norte, negocio conjunto con Pemex TRI (antes Pemex Gas y Petroquímica Básica -PGPB-).
 Entrada en operación de Los Ramones I, así como del segmento Sásabe-Puerto Libertad del Gasoducto Sonora.
 Adjudicación del Gasoducto Ojinaga - El Encino, en Chihuahua, México.
 Obtención de la Certificación Great Place To Work.
 Ingreso de las acciones de IEnova al IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores.

2015 
 Creación e inicio de operaciones de la Fundación IEnova, A.C
 Inicio de operaciones del Parque Eólico Energía Sierra Juárez.
 Inicio de operaciones del segmento Puerto Libertad-Guaymas del Gasoducto de Sonora.
 Inicio de operaciones del Etanoducto. 
 Adjudicación del gasoducto que va de San Isidro a Samalayuca.
 Anuncio de la adquisición del 50 por ciento de la participación de Pemex en el negocio conjunto Gasoductos de Chihuahua.

2016 
 Celebra IEnova 20 años como empresa líder en el sector de infraestructura energética mexicano. 
 Por segundo año consecutivo, las acciones de IEnova forman parte del IPC Sustentable de la BMV. 
 Adjudicación del ducto Ramal Empalme.
Adjudicación del ducto marino Texas-Tuxpan en sociedad con TransCanada (Ahora TC Energy)..
 Adquisición de la participación de Pemex TRI en Gasoductos de Chihuahua 
 Adquisición del Parque Eólico Ventika. 
 Adjudicación y firma de contrato de los proyectos solares la Rumorosa Solar y Tepezalá Solar.
 Entrada en operación del Gasoducto Los Ramones Norte. 
 Colocación primaria subsecuente de acciones de IEnova.

2017 
 Inicio de operación del segmento Guaymas-El Oro del Gasoducto Sonora
Inicio de operación del Gasoducto San Isidro- Samalayuca
Inicio de operación del Gasoducto Ojinaga-El Encino
Inicio de operación del Ramal Empalme
Adquisición del 25% de la participación social de Pemex en el proyecto Los Ramones Norte
Firma con DeAcero del primer contrato de suministro eléctrico entre un generador privado y un cliente industrial
Adjudicación del contrato para la construcción de la terminal marina de recibo, almacenamiento y entrega de hidrocarburos en el nuevo Puerto de Veracruz, así como para dos terminales terrestres en Puebla y Valle de México
Colocación de deuda en mercados internacionales por USD$840 millones

2018 

 Anuncio del proyecto Baja Refinados para desarrollar una terminal marina de recibo, almacenamiento y entrega de productos refinados en Ensenada, Baja California. 
Adjudicación del contrato para la construcción y operación de una terminal de recibo, almacenamiento y entrega de productos refinados y otros fluidos en Topolobampo, Sinaloa. 
Designación de Carlos Ruiz Sacristán como Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de IEnova y de Tania Ortiz Mena como Directora General de IEnova.  
Firma del contrato de compraventa y asociación con Trafigura para el desarrollo de una terminal marina de recibo, almacenamiento y entrega de productos refinados en Manzanillo, Colima.
Firma de contratos de largo plazo con Liverpool, Scotiabank y Minera Autlán para compraventa de energía solar. 
Firma de contratos a largo plazo con BP para el uso de la capacidad de la terminal de recibo, almacenamiento y entrega de productos refinados en Ensenada, Baja California y con Chevron y Marathon Petroleum para la terminal en Topolobampo, Sinaloa. 
Firma de tres acuerdos preliminares con Total, Mitsui y Tokyo Gas para el proyecto de licuefacción de gas natural de ECA (ECA LNG).

2019 

 Firma de contrato a largo plazo con BP para el uso de capacidad de las terminales de recepción, almacenamiento y entrega  de  petrolíferos que  IEnova  está desarrollando  en  las ciudades  de  Manzanillo, Colima (50% de la capacidad), y  Guadalajara, Jalisco (290 mil barriles).
Terminación de la construcción del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan.
Firma de contrato a largo plazo con Marathon Petroleum para el empleo de la capacidad del 30% de la terminal marina de recibo, almacenamiento y entrega de gasolinas, diésel y turbosina en Manzanillo, Colima.

Principales hitos de la compañía 
Algunos de los principales hitos que han permitido posicionar a IEnova como una de las empresas líderes en el sector energético mexicano son: 
 Ser la primera empresa privada en ganar una licitación para la distribución de gas natural en México.
 Ser una compañía pionera en el desarrollo de sistemas de transporte de gas natural de acceso abierto. 
 Permitir, mediante sus sistemas de transporte de gas natural, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) convierta sus plantas de generación de electricidad a base de combustóleo a plantas que funcionan con gas natural.
 Construir la primera terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en la Costa Oeste de América.
 Diseñar y construir el primer ducto de transporte de gas LP, con sus instalaciones de bombeo y almacenamiento asociadas.
 Desarrollar, diseñar y construir, junto con InterGen (Ahora ACTIS), el parque eólico Energía Sierra Juárez, el primer proyecto transfronterizo de generación de energía con fuentes renovables en México.
 Diseñar, construir y operar el primer sistema privado de transporte de etano en México, que abarca los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz. 
 Diseñar y construir, junto con TC Energy, el primer gasoducto marino privado más grande del país Sur de Texas-Tuxpan, uno de los proyectos de transporte de gas natural más importante de los últimos años.
 Operar el parque eólico Ventika, uno de los parques eólicos más grande de México y de América Latina.
 Contar con el primer contrato de suministro eléctrico entre un generador privado y un cliente industrial. 
 Ser la primera empresa de infraestructura energética en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 Ser la única empresa de infraestructura energética mexicana en estar listada en el IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores.

Sustentabilidad y responsabilidad social 

 IEnova cuenta con más de 1,000 colaboradores y durante 2018 generó más de 2,000 empleos indirectos en sus proyectos en construcción y desarrollo. 
IEnova ingresó en el 2014 en el IPC sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, figurando en el 2018 por quinta ocasión consecutiva. Fue la primera y, a la fecha, la única empresa de infraestructura energética en ingresar en dicho listado.
Obtención, por quinto año consecutivo en 2018, del Distintivo Empresa Socialmente Responsable, así como su inclusión en el ranking de Integridad Corporativa de Transparencia Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y la Revista Expansión
Certificación, por quinto año consecutivo en el 2018, del Great Place to Work, posicionando a la empresa en el puesto 17° del listado “Los 100 Mejores Lugares para Trabajar en México”.
5.73 millones de dólares invertidos en 2018 en temas de comunidad, medio ambiente, seguridad, salud y cumplimiento, incluyendo el presupuesto destinado a Fundación IEnova, las aportaciones en obra social del Etanoducto, Energía Sierra Juárez y el Gasoducto Los Ramones Norte; así como los Fideicomisos: Ensenada, Sonora, Ojinaga-El Encino y San Isidro–Samalayuca. 
IEnova tiene ocho viveros localizados en Baja California, Sonora y Nuevo León. Estos  dan mantenimiento a cerca de 250 mil plantas de más de 70 especies. Además, en los viveros de Ramones I y Ramones Norte, se ha logrado el resguardo de más de 5 millones de semillas en un banco de semillas en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Energía Costa Azul cuenta con un programa de Monitoreo de Mamíferos Marinos operado en colaboración con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, la Universidad Autónoma de Baja California y otros expertos especializados. En 2018, este programa cumplió 15 años aportando los datos requeridos para proteger a las especies de la región, en particular a la ballena gris. 
En 2018 Fundación IEnova contó con un presupuesto de más de 688 mil dólares. De esta manera se apoyó a 12 asociaciones con 24 proyectos en materia de educación, medio ambiente, grupos vulnerables y servicios comunitarios, teniendo como beneficiarios a más de 8 mil personas en 10 estados de la República Mexicana. 
 IEnova es parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2015.

Referencias

Enlaces externos 
 IEnova

Gasoductos de México
Empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores
Empresas energéticas de México
Empresas de México